

Гергісвіль — громада в кантоні Нідвальден
 Гергісвіль-бай-Віллізау — громада в кантоні Люцерн